Il doppio del torneo di tennis Israel Open 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jonathan Erlich e Andy Ram che hanno battuto in finale Serhij Bubka e Michail Elgin 6-3, 7-63.

Teste di serie 

 Jonathan Erlich /  Andy Ram (Campioni)
 Serhij Bubka /  Michail Elgin (finale)

 Harel Levy /  Noam Okun (semifinali)
 Miles Armstrong /  Andrew Coelho (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Israel Open 2008